В сезоні 1896/1897, дев'ятому сезоні Футбольної ліги, футболісти Астон Вілли змогли зберегти титул чемпіона, що стало третім успіхом для команди.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати матчів

Другий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Результати матчів

Тестові матчі

Перший раунд

Другий раунд

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія